Miejscowości w USA:
 Crooks – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
Gminy w USA:
 Crooks (ang. Crooks Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville